Los Naranjos peut désigner :

Toponymes

Los Naranjos : un site archéologique au nord du lac de Yojoa;

Los Naranjos : un corregimiento du district de Boquete dans la province de Chiriquí.

Los Naranjos : capitale de la paroisse civile de Negro Primero de la municipalité de Valencia dans l'État de Carabobo ;
 Los Naranjos : capitale des paroisses civiles de José Nucete Sardi de la municipalité d'Alberto Adriani dans l'État de Mérida et de celle de Francisco Javier Pulgar de la municipalité de Francisco Javier Pulgar dans l'État de Zulia ;
 Los Naranjos : l'un des principaux quartiers de la paroisse civile d'El Hatillo, de la municipalité d'El Hatillo dans l'État de Miranda, constituant l'un des quartiers de la capitale Caracas.

Homonymie de toponyme